, также известно как Кии-хан () или Вакаяма-хан () — феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо (1619—1871), в провинции Кии региона Нанкайдо на острове Хонсю (современные префектуры Вакаяма и Миэ).

Краткая история 
Административный центр княжества: замок Вакаяма в городе Вакаяма.

Доход хана: 550 000 коку риса.

Первоначально княжеством Вакаяма владели самурайские роды: Куваяма (1586—1600) и Асано (1600—1619). В 1586 году Куваяма Сигэхару (1524—1606), вассал Тоётоми Хидэёси, получил во владение от него домен Вакаяма (провинция Кии) с доходом 30 000 коку. В 1596 году он передал власть в уделе своему старшему сыну Куваяме Кадзуне, который в 1600 году был переведен из Вакаямы в провинцию Ямато, где получил во владение княжество Синдзё с доходом 16 000 коку.

В 1600 году после победы в битве при Сэкигахаре Токугава Иэясу пожаловал Асано Юкинаге (1576—1613) княжество Кисю в провинции Кии с доходом 200 000 коку. В 1613 году после смерти бездетнего Юкинаги его удел унаследовал брат Асано Нагаакира (1586—1632), который в 1619 году получил новое поместье Хиросима в провинции Аки с доходом 426 000 коку.

Кисю-хан управлялся боковой ветвью сёгунской династии Токугава, которая относилась к симпан-даймё и имела статус . Главы княжества имели право присутствовать в большой зале аудиенций сёгуна.

Кисю-хан был основан в 1619 году для Токугавы Ёринобу, десятого сына сёгуна Токугавы Иэясу, который был переведен в провинцию Кии из Сумпу-хана в провинции Суруга. Кисю-хан контролировал небольшие соседние княжества Танабэ и Сингу.

В период Эдо Кисю-хан был известен своим сортом мандаринов, соевым соусом, лаком и древесным углем из дуба, а после реставрации Мэйдзи в 1868 году — продукцией кожевенного производства и хлопка.

Кисю-хан был ликвидирован в 1871 году.

Правители княжества 

В июле 1871 года после отмены в Японии системы ханов княжества Кисю, Танабэ и Сингу были преобразованы в префектуры Кисю, Танабэ и Сингу, а в ноябре того же года эти три префектуры были ликвидированы и преобразованы в префектуры Вакаяма и Миэ.

Литература

Ссылки 
 

Ханы Японии